

Geografia 
 Sarron – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Christian Sarron – ex pilota motociclistico e dirigente sportivo francese
 Dominique Sarron – ex pilota motociclistico francese